Vouillé – comune francese del dipartimento di Deux-Sèvres, in Nuova Aquitania
Vouillé – comune francese del dipartimento della Vienne, in Nuova Aquitania
battaglia di Vouillé – battaglia durante la quale morì Alarico II, re dei Visigoti